El nombre de iglesia de Santa Eulalia es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a alguna de las santas llamada Eulalia.

Advocación 
 Santa Eulalia de Barcelona, virgen y mártir cristiana – Festividad: 12 de febrero;
 Santa Eulalia de Mérida, virgen y mártir cristiana – Festividad: 10 de diciembre.

Iglesias

En España 
 Basílica de Santa Eulalia de Mérida (BIC), basílica católica en la ciudad de Mérida, Extremadura;
 Ermita de Santa Eulalia, santuario católico de la ciudad de Barcelona, Cataluña;
 Ermita de Santa Eulalia, santuario católico en la localidad de Almonaster la Real, provincia de Huelva, Andalucía;
 Iglesia de Santa Eulalia, iglesia católica en Alaior, Menorca;
 Iglesia de Santa Eulalia, iglesia católica en la parroquia de Meira (Moaña), Pontevedra, Galicia
 Iglesia de Santa Eulalia, iglesia católica en la localidad de Lobeznos (Lobeznos), Zamora;
 Iglesia de Santa Eulalia, iglesia católica en la parroquia de Abamia (Cangas de Onís), Asturias;
 Iglesia de Santa Eulalia, iglesia católica en la parroquia de La Lloraza (Villaviciosa), Asturias;
 Iglesia de Santa Eulalia, iglesia católica en la parroquia de Ferroñes (Llanera), Asturias;
 Iglesia de Santa Eulalia, iglesia católica en la parroquia de Selorio (Villaviciosa), Asturias;
 Iglesia de Santa Eulalia, iglesia católica en la parroquia de Ujo (Mieres), Asturias;
 Iglesia de Santa Eulalia (BIC, 1993), iglesia católica en la localidad de La Loma (municipio de Valdeolea), Cantabria;
 Iglesia de Santa Eulalia (Terán), iglesia católica en la localidad de Terán (municipio de Cabuérniga), Cantabria; 
 Iglesia de Santa Eulalia, iglesia católica en la localidad de Paredes de Nava, provincia de Palencia, Castilla y León;
 Iglesia de Santa Eulalia, iglesia católica en la localidad de Pedrazales de Sanabria, provincia de Zamora, Castilla y León;
 Iglesia de Santa Eulalia, iglesia católica en la localidad de Ultramort, provincia de Gerona, Cataluña;
 Iglesia de Santa Eulalia de Mérida, iglesia católica en la localidad de Chiloeches, provincia de Guadalajara;
 Iglesia de Santa Eulalia de Mérida, iglesia católica en la localidad de Peñalver, provincia de Guadalajara;
 Iglesia de Santa Eulalia, iglesia católica en la localidad de Erill la Vall, provincia de Lérida, Cataluña;
 Iglesia de Santa Eulalia, iglesia católica en la localidad de Estaon, provincia de Lérida, Cataluña;
 Iglesia de Santa Eulalia, iglesia católica en la localidad de Santa Eulalia del Río, Ibiza, Islas Baleares;
 Iglesia de Santa Eulalia, iglesia católica en la localidad de Mahón, Menorca, Islas Baleares;
 Iglesia de Santa Eulalia, iglesia católica en la ciudad de Palma de Mallorca, Islas Baleares;
 Iglesia de Santa Eulalia de Mérida, iglesia católica en la ciudad de Segovia, Castilla y León;
 Iglesia de Santa Eulalia de Mérida (BIC), iglesia católica en la localidad de Totana, Región de Murcia
 Iglesia de Santa Eulalia de Mérida, iglesia católica en la localidad de Matilla de los Caños, Valladolid, Castilla y León
 Iglesia de Santa Eulalia, iglesia católica en Echauri, Navarra;
 Iglesia Parroquial de Santa Eulalia, iglesia católica en Berga, provincia de Barcelona.

En Italia 
 Iglesia de Santa Eulalia, iglesia católica en la localidad de Cagliari, Cerdeña;

En Portugal 
 Iglesia de Santa Eulalia, iglesia católica en la localidad de Balasar (Póvoa de Varzim), distrito de Oporto;